Puchar Narodów Afryki 2023 – 34. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej. Gospodarzem turnieju jest Wybrzeże Kości Słoniowej

Oficjalni kandydaci 
20 września 2014 roku Komitet Wykonawczego CAF ogłosił, że gospodarzem turnieju w 2023 roku zostanie Gwinea. Ogłoszenie gospodarza 2023 było nieplanowane. Gwinea była jednym z kandydatów na gospodarza w 2019 i 2021, których zwycięzców na organizację tego turnieju ogłoszono w tym samym dniu. Rzecznik CAF powiedział BBC, że, na podstawie prezentacji Gwinei "i zaangażowania", Komitet "postanowił sprawować władzę do podjęcia natychmiastowej decyzji". Dzięki czemu Gwinea została niespodziewanie gospodarzem Mistrzostw w 2023 roku.

Zmiana gospodarza 
Początkowo gospodarzem miała być Gwinea, ale 30 listopada 2018 r. prezydent CAF Ahmad Ahmad przyznał Kamerunowi organizatora Pucharu Narodów Afryki 2021, którym miało być Wybrzeże Kości Słoniowej. W związku z tym Wybrzeże Kości Słoniowej zostało gospodarzem w 2023 r.

Zmiana terminu rozgrywek 
Na początku turniej planowany był na czerwiec 2023. Jednak z powodu problemów z pogodą Komitet Wykonawczy CAF podjął decyzję o przesunięciu rozgrywek na styczeń 2024.

Zakwalifikowane drużyny

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2023
2023 w sporcie
Wybrzeże Kości Słoniowej w XXI wieku
Piłka nożna na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2023 w Afryce